Клубный Кубок КЕСАФА - Клубный турнир в восточной Африке, включающий в себя клубы тех федераций, которые относятся к КЕСАФА. Создан в 1974, также известен под названием Кагаме Интер-Клуб Кубок (Kagame Inter-Club Cup) благодаря спонсорской помощи президента Руанды Поля Кагаме.

Чемпионы по странам

Обладатели Кубка по странам

Турниры 
Проводиться с 1974 года. Показаны последние результаты:

Ссылки 
http://www.rsssf.com/tablesc/cecafa.html    

Футбол в Африке